Bajram Curri (1862–1925) albán politikus
Bajram Curri, város Albániában